Pokropp ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Pokropp, deutscher Mathematiker
 Werner Pokropp (1941–2007), deutscher Fußballspieler

Siehe auch:
 Prokopp
 Prokop